Алексе́й Ивано́в:
 Иванов, Алексей (в монашестве Афанасий; 1746—1805) — епископ Русской Церкви, архиепископ, проповедник.
 
 
 Иванов, Алексей Андреевич (1923—1994) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Алексей Викторович (род. 1969) — российский писатель и сценарист.
 
 Иванов, Алексей Григорьевич (1920—1944) — командир партизанской диверсионной группы, Герой Советского Союза.
 Иванов, Алексей Дмитриевич (род. 1997) — белорусский футболист.
 
 Иванов, Алексей Михайлович (1952—2021) — Герой Труда Российской Федерации
 Иванов, Алексей Николаевич (1869—1958) — советский геолог-стратиграф.
 Иванов, Алексей Николаевич (рекламист) (род. 1969) — российский рекламист, автор книг по рекламе и маркетингу.
 Иванов, Алексей Павлович (1865—1933) — русский геолог, профессор МГУ.
 
 Иванов, Алексей Романович (род. 1987) — российский самбист.
 
 Иванов, Алексей Степанович (1872—1923) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Иванов, Алексей Станиславович (род. 1979) — российский легкоатлет-паралимпиец, призёр Паралимпийских игр, ЗМС России.
 Иванов, Алексей Тимофеевич (1924—1987) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Алексей Фёдорович (1841—1894) — поэт, прозаик, переводчик.